Димитър Драганов Тъпков е български революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Димитър Тъпков е роден през 1907 година в град Битоля, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Произлиза от видния род Тъпкови и е син на Драган Тъпков. Около 1926 година завършва Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет. Присъединява се към ВМРО и през 1927 година е четник в четата на Григор Хаджикимов. Като такъв участва в покушението на сръбския генерал Михайло Ковачевич. След освобождението на Вардарска Македония през 1941 година е последователно в Прилеп и Битоля, където работи като областен специалист по тютюна.

Женен е с две деца. Оставя писани спомени малко преди смъртта си. Умира през 1974 година.

Родословие

Външни препратки 
 Детски спомени на Димитър Драганов Тъпков

Бележки 

Родени в Битоля
Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Възпитаници на Софийския университет
Български имигранти от Македония в София
По произход от Енидже Вардар